Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2001 var det 65:e i ordningen arrangerat av IIHF och spelades i Hannover, Köln och Nürnberg i Tyskland 28 april–13 maj 2001, medan lägre divisioner spelades i följande orter:

Division I, Grupp A i Grenoble, Frankrike under perioden 16 – 22 april 2001.
Division I, Grupp B i Ljubljana, Slovenien under perioden 15 – 21 april 2001.
Division II, Grupp A i Majadahonda, Spanien under perioden 1 – 7 april 2001.
Division II, Grupp B i Bukarest, Rumänien under perioden 26 mars – 1 april 2001.

Totalt 40 lag deltog i världsmästerskapet, varav 16 i toppdivisionen. Tjeckien blev för tredje gången i rad och fjärde totalt (om man inte räknar med Tjeckoslovakien) världsmästare efter finalseger genom kvittering till oavgjort 2–2 och sedan sudden death mot Finland, efter att tidigare i semifinalen ha kvitterat till 2–2 och vunnit genom straffslag mot Sverige, som dock vann brons efter vinst mot USA i matchen om tredjepris.

Jämfört med föregående år genomfördes betydande förändringar, framförallt i de lägre divisionerna. Först och främst genomfördes namnförändringar. Det tidigare A-VM:et, kallades bara för världsmästerskapet eller toppdivisionen, medan den gamla B-gruppen blev nu känt som Division I och den gamla C-gruppen som Division II. Dessa namnförändringar genomfördes för samtliga världsmästerskap, inklusive på ungdomsnivå och för damer. Dessutom ändras kvalificeringsreglerna för de två lägre divisionerna. Både Division I och Division II spelas med tolv lag, uppdelade på två grupper med sex lag. De två grupperna kommer att spelas på olika platser i serieform, med respektive gruppvinnare flyttas upp till nästa högre klass och förloraren i respektive grupp ned till nästa lägre klass. Division III infördes inför 2003.

Kvalifikation
Asien hade en friplats till VM som spelades om i Sapporo på japanska Hokkaido och som vanns av Japan.

Asien

Toppdivisionen
Toppdivisionen bestod av 16 lag indelade i fyra grupper med fyra lag vardera, varav de tre bäst placerade gick vidare till mellanrundan där lag från grupp B och grupp C respektive grupp A och grupp D mötte varandra alla mot alla en gång, varefter de fyra bäst placerade i varje grupp gick vidare till slutspel.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrunda

Grupp E

Grupp F

Nedflyttningsserie

Slutspel

Skytteliga

IIHF:s val av bästa spelare

Målvakt: Milan Hnilicka Tjeckien
Back: Kim Johnsson Sverige
Forward: Sami Kapanen Finland

All star team
Målvakt: Milan Hnilicka Tjeckien
Försvar: Kim Johnsson Sverige, Petteri Nummelin Finland
Anfall: Martin Rucinský Tjeckien, Robert Reichel Tjeckien, Sami Kapanen Finland

Laguppställningar

Tjeckien
Milan Hnilicka, Martin Richter, Jaroslav Špacek, Radek Martínek, Filip Kuba, David Výborný, Pavel Patera, Viktor Ujcík, Frantisek Kaberle, Pavel Kubina, Petr Cajánek, Jaroslav Hlinka, Radek Dvorák, Martin Procházka, Robert Reichel, David Moravec, Tomás Vlasák, Martin Rucínský, Karel Pilar, Jirí Dopita, Vladimír Hudácek, Dusan Salfický, Jan Tomajko

Sverige
Målvakter: Andreas Hadelöv, Tommy Salo, Mikael Tellqvist,
Utespelare: Daniel Alfredsson, Peter Andersson, Per-Johan Axelsson, Kristian Huselius, Andreas Johansson, Mathias Johansson, Kim Johnsson, Jörgen Jönsson, Fredrik Modin, Björn Nord, Christer Olsson, Kristofer Ottosson, Mikael Renberg, Leif Rohlin, Andreas Salomonsson, Daniel Sedin, Henrik Sedin, Mats Sundin, Daniel Tjärnqvist, Henrik Zetterberg, Mattias Öhlund, Jimmie Ölvestad

Division I

Grupp A

Mästerskapet för Division I Grupp A spelades i Grenoble, Frankrike.

Grupp B
Mästerskapet för Division I Grupp B spelades i Ljubljana, Slovenien.

Division II

Grupp A
Mästerskapet för Division II Grupp A spelades i Majadahonda, Spanien.

Grupp B
Mästerskapet för Division I Grupp B spelades i Bukarest, Rumänien.

Total slutställning

Externa länkar 
IIHF Asiatiska kvalet
IIHF Toppdivisionen
IIHF Division I A
IIHF Division I B
IIHF Division II A
IIHF Division II B

2001 i Frankrike
2001 i Rumänien
2001 i Slovenien
2001 i Spanien
2001 i Tyskland
Internationella ishockeytävlingar i Frankrike
Internationella ishockeytävlingar i Rumänien
Internationella ishockeytävlingar i Slovenien
Internationella ishockeytävlingar i Spanien
Internationella ishockeytävlingar i Tyskland
Ishockeysäsongen 2000/2001
2001
Sportevenemang i Grenoble
Sportevenemang i Ljubljana
Sportevenemang i Bukarest
Sportevenemang i Hannover
Sportevenemang i Köln
Sportevenemang i Nürnberg
Ljubljana under 2000-talet
Nürnberg under 2000-talet
Köln under 2000-talet
Hannover under 2000-talet